Родионцево:
 Родионцево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Родионцево — деревня в Истринском районе Московской области.
 Родионцево — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Родионцево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Родионцево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Родионцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Родионцево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Родионцево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.